Іраклій (, Iraklios), або Гераклій () — чоловіче особове ім'я грецького походження.

Персоналії 
 Іраклій — візантійський імператор (610—641).
 Іраклій II — грузинський цар, державний діяч і полководець.
 Іраклій Данилович — руський княжич.
 Іраклій (екзарх)

Топоніми

Гераклій (місто) — античне боспорське місто.